India
 Akbarpur – città del distretto di Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh
 Akbarpur – città del distretto di Kanpur Dehat, Uttar Pradesh